

Patronymes 
Nadejdine () est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Nadejdine (1858 – 1886), physicien russe ;
 Alexandre Pétrovitch Nadejdine (1857 – 1880), archiprêtre orthodoxe, l’un des dirigeants de l’Église vivante en 1922 ;
 Boris Nadejdine (1963 – ), politicien russe ;
 Nikolaï Ivanovitch Nadejdine (1804 – 1856), critique littéraire, journaliste et philosophe russe ;
 Mikhaïl Nadejdine (1935 – ), politicien ukrainien ;
 Nadia Nadejdine (1908 – 1979, maître de ballet russe ;
 Serge Nadejdine (1880 – ?), maître de ballet et réalisateur français d’origine russe.